Francesc Almela i Vives (1903-1967), écrivain et historien valencien ;
 Vicent Pitarch i Almela (1942-), philologue et sociolinguiste espagnol spécialiste du valencien.

Patronyme hispanique